Кальмар:

 Кальма́ри (Teuthida) — ряд головоногих молюсків.
 Ка́льмар () — місто в Швеції.
 Ка́льмар () — комуна в південній Швеції.
 Ка́льмар () — лен (одиниця адміністративно-територіального устрою) в південній Швеції.
 Ка́льмар ФФ () — шведський футбольний клуб.